Zoltán János csepei (1804–1852) politikus, országgyűlési követ, belügyminisztériumi államtitkár
 Zoltán János (1839–1894) politikus, országgyűlési képviselő
 Zoltán János (1921–2011) plasztikai sebész, vadász
 Zoltán János (1953–2020) rocktörténész, könnyűzenei szakíró, a plasztikai sebész fia